

Patronyme 

 Jean Fortuné Boüin de Marigny (1766-1793), général français ;
 Pol Bouin (1870-1962), biologiste, cytologiste et histologiste français ;
 Jean Bouin (1888-1914), sportif français ;
 René Bouin (1937-2018), homme politique et chef d'entreprise français ;
 Philippe Bouin (1949-), romancier français ;
 Anne Bouin (1954-), écrivain français ;
 Sébastien Bouin (1993-), un grimpeur français.
 Jean Bouin ( - 1704), le nom donné au pirate John Bowen sur les îles françaises de l'océan Indien

Toponyme 

 Bouin, ancienne commune française du Pas-de-Calais, auj. intégrée à Bouin-Plumoison
 Bouin, commune française des Deux-Sèvres ;
 Bouin, ancienne commune française des Deux-Sèvres, auj. intégrée à Neuvy-Bouin ;
 Bouin, commune française de Vendée ;
 Ile de Bouin, île vendéenne qui existait sur le territoire de la commune de Bouin ;

Autres 
 Bouin, fixateur histologique.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France